Das Britannic Asset Management International Championships 2002 war ein Tennis-Rasenturnier für Frauen in Eastbourne. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 17. bis 22. Juni 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Eastbourne